Шихаб — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шихаб, Алви Абдуррахман — индонезийский политический деятель, религиовед, специалист по социокультурным связям между христианами и мусульманами в Индонезии.
 Шихаб, Захария (род. 1926) — ливанский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 См. также 
 Башир Шихаб II (1767—1850) — ливанский эмир, правивший Ливаном в первой половине XIX века.